

Prénom 
Gilda est un prénom féminin, variante féminine d'origine italienne de  (fête le ) qui doit une grande partie de sa renommée à l'interprétation de Rita Hayworth dans le film Gilda de 1946. 

Son équivalent masculin en italien est Gildo.

Pseudonyme 

 Gilda, nom de scène de Míriam Alejandra Bianchi (1961-1996), chanteuse argentine de cumbia.

Fictions 
 Gilda, film américain de Charles Vidor sorti en 1946.
 Gilda, rôle de la soprano dans Rigoletto, opéra de Giuseppe Verdi créé en 1851.

Autre 
 La gilda, type de tapa ou pintxo du nord de l'Espagne.

Voir aussi